Саролангун () — округ в составе провинции Джамби. Административный центр — населённый пункт Саролангун.

География 
Площадь округа — 6184 км². На севере и северо-востоке граничит с округом Западный Танджунг-Джабунг, на северо-западе — с округом Тебо, на западе — с округом Мерангин, на юге — с территорией провинции Южная Суматра.

Население 
Согласно переписи 2010 года, на территории округа проживало 246 245 человек.

Административное деление 
Территория округа Саролангун административно подразделяется на 10 районов (kecamatan):

Примечания 

Округа провинции Джамби